Seritinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Seritinga (ort), Minas Gerais, 
 Seritinga (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar